Гран-при Италии 1951 года чемпионата мира среди гонщиков прошёл 16 сентября на  автодроме "Монца". Гонка была седьмым этапом сезона 1951 года.

Гонка 

|}
 
 Поул: Хуан Мануэль Фанхио - 1:53,2
 Быстрый круг: Нино Фарина - 1:56,5
 Фарина (30-79 круг) забрал автомобиль Бонетто (1-29 круг). Очки за 3 место поделены (Фарина получил ещё одно очко за быстрый круг).

Положение в чемпионате мира 
После Гран-при Италии шансы на победу в чемпионате сохраняли три пилота — Фанхио, Аскари и Гонзалес. С учётом того, что принимались в зачет результаты четырех лучших гонок, Фанхио мог увеличить свой очковый запас на последнем этапе только, если заработал бы более пяти очков, а Аскари и Гонзалес — больше трех.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Италии